Le Czrni Sosnowiec  (Kolejowy Klub Sportowy Czarni Sosnowiec) est un club de football polonais basé à Sosnowiec.

Historique 
 1924 - fondation du club

Palmarès de l'équipe féminine

Titres 
 13x Champion de Pologne : 1980, 1981, de 1984 à 1987, 1989, 1991, de 1997 à 2000, 2021.
 13x Vainqueur de la Coupe de Pologne : 1985, 1987, 1989, 1995 à 2002, 2021, 2022.

Bilan saison par saison 
Le tableau suivant retrace le parcours du club depuis 2001.
Parcours du club saison par saison

Notes et références 

Club de football dans la voïvodie de Silésie
Club de football fondé en 1924
Club féminin de football en Pologne